Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brandon Hawk che ha battuto in finale Antony Dupuis 7-66, 6-3.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (finale)
 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Lior Dahan (primo turno)

 Matthew Breen (primo turno)
 Damian Furmanski (secondo turno)
 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2000